Татьяна Головін (; нар. 25 січня 1988) — колишня французька тенісистка російського походження. Перемогла в Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2004 в змішаному парному розряді (партнер Рішар Гаске). 
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 12 досягнула 4 лютого 2008 року.

Фінали турнірів Великого шолома

Змішаний парний розряд: 1 (1–0)

Фінали WTA

Одиночний розряд: 7 (2–5)

Досягнення в одиночних змаганнях

A – did not participate in the tournament

Примітки

Посилання 

 
 

Французькі тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Росіяни Франції
Росіяни США
Французькі олімпійці
Уродженці Москви
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті
Натуралізовані громадяни Франції